DSCC est un sigle se rapportant notamment à :
 Delta Cryogenic Second Stage, famille d'étages supérieurs de fusées.
 Feuilles de style dynamiques en cascade